Bu jitsu do is ontwikkeld om realistisch en doeltreffend te leren verdedigen tegen mogelijke aanvallen en situaties, zowel hand- als mes- en stokaanvallen.

Krav maga, aiki jitsu, systema, chi ryu jitsu en vooral jiu jitsu do voeren de rode draad in de bu jitsu do-trainingen.

Sensei Johan Brandsen heeft de sport bu jitsu do ontwikkeld. Het belangrijkste doel, het ontwikkelen van een zelfverdedigingstechniek, die instinctief kan worden toegepast. 

De verdedigingstechnieken zijn eenvoudig, maar effectief toe te passen. 
Tijdens de bu jitsu do-trainingen wordt getraind om vanuit verschillende aanvallen deze technieken toe te passen. Aanvallen kunnen zowel worden uitgevoerd met hand, mes (tanto) of stok. De verdediging kan vervolgens ook worden gepareerd met het hand, mes, ebo stick of stok.

Zelfverdediging